Panther Branch ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Panther Branch (Arkansas), Fluss im Bundesstaat Arkansas
 Panther Branch (Georgia), Fluss im Bundesstaat Georgia
 Panther Branch (Maryland), Fluss im Bundesstaat Maryland
 Panther Branch (Tennessee), Fluss im Bundesstaat Tennessee
 Panther Branch (Texas), Fluss im Bundesstaat Texas